Il doppio del Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Vania King e Sania Mirza erano le detentrici del titolo, ma la Mirza non ha partecipato.
Solo la King ha partecipato facendo coppia con Lourdes Domínguez Lino, ma ha perso al 1º turno contro Sorana Cîrstea e Anastasija Pavljučenkova.

Sorana Cîrstea e Anastasija Pavljučenkova hanno vinto in finale 6–2, 6–2, contro Alisa Klejbanova e Ekaterina Makarova.

Teste di serie

  Lourdes Domínguez Lino /  Vania King (primo turno)
  Gisela Dulko /  Betina Jozami (primo turno)

  Alisa Klejbanova /  Ekaterina Makarova (finale)
  Marina Eraković /  Alina Židkova (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni

Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2008